Найясніша Республіка () — частина офіційної назви деяких європейських держав в Середні Віки.

Походить від титулу монарха Ясний або Ясновельможний, що є показником суверенності; отже фраза «Найясніша Республіка» підкреслювала суверенітет та незалежність республіки.

Сан-Марино — єдина сучасна незалежна держава, яка зберегла цю назву. Хоча офіційно вона називається «Республіка Сан-Марино»; часто її неофіційно називають «Найяснішою республікою Сан-Марино» ().

Історія 
В історії Європи були декілька держав, які використовували цю назву:
 Найясніша Венеціанська республіка (; ) — місто-держава, республіка, що існувала з 697 по 1797 рік, зі столицею у місті Венеція з постійно контрольованою територією уздовж східної Адріатики та Греції в найсильніший період.
Термін «La Serenissima» також широко використовувались як спеціальне означення венеціанського уряду чи держави в цілому.
 Найясніша Генуезька республіка () — незалежна держава, торгова республіка, з центром в сучасній Лігурії на північно-західному узбережжі Італії.
Існувала від 1100 до 1805 рр.
Відпочатку просто «Республіка», почесний титул «Найясніша» був доданий лише після обрання першого дожа Генуї (1339 р.). Проте, щоб відрізнити свій уряд від давнього історичного суперника на сході — Венеції, генуезці рідко використовували позначення «Найясніша», використовуючи назву La Superba Repubblica, нібито придумане Петраркою 1358 р.
 Найясніша Республіка Лукка () — місто-держава, яке існувало з 1119 по 1799 рік, засноване з центром в місті Лукка, на півночі Тоскани, Італія. Лукка був третьою за величиною італійською міською державою (після Венеції та Генуї) з республіканською конституцією, яка залишалася незалежною протягом століть.
 Найясніша Річ Посполита (, ) — виборна монархія в Центральній та Східній Європі, що існувала з 1569 до 1795 року й включала в себе Польщу, Велике князівство Литовське, Велике князівство Руське, Київське, Волинське, Подільське, Сіверське, Чернігівське, Смоленське, тощо.

Джерела 
 «San Marino». Encyclopædia Britannica.
 Венеція та її міфи.
 Історія Італії
 Про Велике князівство Київське та Велике князівство Руське
 Літопис Самійла Величка

Історія Європи
Колишні республіки
Річ Посполита